Příjmení Järvinen nosí více významných osobností:

 Juhani Järvinen (1935–1984) – finský rychlobruslař
 Matti Järvinen (1909–1985) – finský atlet, olympijský vítěz v hodu oštěpem z roku 1932
 Verner Järvinen (1909–1985) – finský atlet, olympijský vítěz v hodu diskem z roku 1906